Compacto puede referirse a cualquiera de los siguientes automóviles:

 Un hatchback, un automóvil con carrocería de 2 volúmenes en la que el portón trasero incluye el vidrio posterior.
 Un microcoche, un automóvil especialmente pequeño y que solamente tiene lugar para dos adultos.
 Un automóvil del segmento A, generalmente de entre 3,30 y 3,70m (metros) de largo, y con espacio suficiente para cuatro adultos.

Además, en matemáticas, puede hacer referencia a:
 Espacio compacto, término usado en topología.